Miejscowości w USA:
 Poultney – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland
 Poultney – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland

Gminy w USA:
 Poultney (ang. Poultney Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Rutland